Название «Пролетарское» носят электродепо:
 Пролетарское (электродепо, Нижний Новгород)
 Пролетарское (электродепо, Донецк) (строится)